El Stenhousemuir Football Club es un club de fútbol escocés de la ciudad de Stenhousemuir. Fue fundado en 1884 y juega en la Liga Dos de Escocia.

Jugadores

Plantilla 2015/16 
Actualizado a 20 de abril de 2016.

| colspan=7 style="background: #970045" align=center|<span style="color:#BFD4F7"> Porteros

 

|-
| colspan=7 style="background: #970045" align=center|<span style="color:#BFD4F7"> Defensas

 

|-
| colspan=7 style="background: #970045" align=center|<span style="color:#BFD4F7"> Centrocampistas

|-
| colspan=7 style="background: #970045" align=center|<span style="color:#BFD4F7"> Delanteros

Palmarés
 Clasificatoria a la Scottish Cup (2): 1900–01, 1901–02.
 Scottish Challenge Cup (1): 1995–96.

Récords
 Mayor victoria en la Liga: 9–2 v Dundee United, 16 de abril de 1937. (Primera División de Escocia); y 0–7 v East Stirlingshire, 20 de marzo de 2006. (Tercera División de Escocia)

 Peor derrota en la Liga: 2–11 v Dunfermline Athletic, 27 de septiembre de 1930. (Segunda División de Escocia)

Mayor asistencia de local: 12,500 v East Fife, 11 de marzo de 1950. (Cuartos de Final de la Copa de Escocia)

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial 

Stanhousemuir
Stanhousemuir
Reino Unido en 1884
Equipos de fútbol de Escocia